Eofelis (Еофелис — „рана мачка”) је изумрли род мачколиких звијери, из изумрле потпородице Dinailurictinae унутар изумрле породице Nimravidae, који је у периоду раног Олигоцена настањивао подручје Европе и Азије.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчке ријечи еос (стгрч. -{ἕως}-), која значи зора,
 и латинске ријечи фелис (лат. -{felis}-), која значи мачка.

Карактеристике 
Врста Eofelis giganteus је била двоструко већа од врсте Eofelis edwardsii.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Eofelis.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Dinailurictinae

Референце

Спољашње везе 

 Extinct Carnivore
 New Eofelis Species 
 Taxonomic Data

Nimravidae
Изумрли сисари Европе
Изумрли сисари Азије